

Наумовка — село, Аккольський район, Акмолинська область

Наумовка — село, Сєверний район, Оренбурзька область
 Наумовка — село, Стерлітамацький район, Башкортостан
 Наумовка — село, Томський район, Томська область
 Наумовка — село, Угловський район, Алтайський край
 Наумовка — село, Хабаровський район, Хабаровський край
 Наумовка — присілок, Щучанський район, Курганська область

Див. також 
 Наумівка

ru:Наумовка